Sigismundo do Sacro Império Romano-Germânico (1368-1437) — imperador romano-germânico
Sigismundo d'Este, Senhor de San Martino (1433-1507) — tronco do ramo de San Martinino da Casa de Este
Sigismundo d'Este (1480-1524) — príncipe de Ferrara, filho de Hércules I d'Este
Sigismundo I da Polônia (1467-1548) — rei da Polônia
Sigismundo II Augusto da Polônia (1520-1572) — rei da Polônia
Sigismundo III Vasa da Polônia (1566-1632) — rei da Polônia
João Sigismundo Zápolya (1540-1571) — rei da Hungria
Sigismundo da Borgonha — rei burgúndio (516-524)
 Sigismundo, Arquiduque da Áustria (1427–1496) — governante da Áustria Anterior
 Sigismundo da Baviera (1439–1501) — duque da Baviera
 Sigismundo Rákóczi (... -1608) — príncipe da Transilvânia
 Sigismundo Francisco, Arquiduque da Áustria (1630-1665) — governante da Áustria Anterior
Coluna de Sigismundo

Desambiguações de antropônimos